Baha steht für:

 Baha-Fest der Santal
 Baha (Foho-Ai-Lico), eine Aldeia im Suco Foho-Ai-Lico, Gemeinde Ainaro, Osttimor
 Bahā, Gottesname der Bahai-Religion, siehe Größter Name
 Baha GmbH, ein Software-Unternehmen und Lieferant von Finanzdaten

Baha ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Baha (* 1968), österreichischer Unternehmer
 Nima Baha (* 1996), iranischer Alpin- und Grasskiläufer

BAHA steht als Abkürzung für:
 Bone Anchored Hearing Aid, ein teilimplantiertes Hörgerät

Siehe auch:
 al-Baha, Stadt in Saudi-Arabien

Abkürzung